

Cinema 
 Crossing the Line – documentario del 2006 diretto da Daniel Gordon e Nicholas Bonner
 Crossing the Line – cortometraggio del 2008 diretto da Peter Jackson

Altro 
 Crossing the Line – singolo di Klaus Schulze del 1978
 Crossing the Line – romanzo di Karen Traviss del 2004